Pare pode ser:

Parè
Ambroise Paré
San Jose de Pare
Così è (se vi pare) 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos